Landwehr von Pragenau ist der Familienname folgender Personen:

 Lutz Landwehr von Pragenau (* 1963), deutscher Komponist
 Ottokar Landwehr von Pragenau (1868–1944), österreichischer General